Naselja u BiH:
 Sudići (Čajniče, BiH), naselje u općini Čajniče
 Sudići (Ilijaš, BiH), naselje u općini Ilijaš
 Sudići (Rogatica, BiH), naselje u općini Rogatica